Владимир Лёвкин (Левкин): Лёвкин, Владимир Александрович (род. 1967) — российский певец.
 Левкин (Лёвкин), Владимир Никитович (Никифорович) (1931—1966) — советский футболист.